То́маш Ро́сицкий (; ) — чешский футболист, атакующий полузащитник, известный по выступлениям за пражскую «Спарту», «Боруссию» (Дортмунд), лондонский «Арсенал» и сборную Чехии. Получил прозвище «Маленький Моцарт». Известен хорошей работоспособностью, умением отдавать весьма точные и острые передачи, а также сильным ударом из-за пределов штрафной.

Клубная карьера

«Спарта» 
Начинал заниматься футболом в детской команде клуба ČKD Kompresory Praha, через два года перешёл в школу пражской «Спарты». «Спарта» интересовалась его старшим братом , и их отец настоял, чтобы Томаша также взяли в команду.

В сезоне 1998/99 дебютировал во взрослой команде «Спарты». В составе «Спарты» он трижды становился чемпионом Чехии и стал обладателем титула «Талант года в Чехии».

«Боруссия Дортмунд» 
В 2001 году Росицкий перешёл в дортмундскую «Боруссию». В сезоне 2001/02 он стал в составе команды чемпионом Германии и дошёл с ней до финала Кубка УЕФА, где «Боруссия» проиграла «Фейеноорду» 2:3. Всего он сыграл за «Боруссию» 149 игр в Бундеслиге и 23 игры в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, забил 22 гола, из них 19 в чемпионате.

В последние годы пребывания Томаша в Дортмунде клуб испытывал серьёзные финансовые проблемы и потому не сумел удержать чеха, бывшего одним из лидеров команды. В числе клубов, в которые он мог бы перейти, СМИ называли «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал». Росицкий заранее достиг с «Боруссией» соглашения о том, что клуб позволит ему уйти по окончании сезона 2005/06, вместо него был куплен южноафриканец Стивен Пинаар.

«Арсенал» 
23 мая 2006 года Росицкий подписал долгосрочный контракт с лондонским «Арсеналом». Сумма трансфера не разглашалась. В новом клубе Росицкий получил 7-й номер, который до него имел ушедший из команды француз Робер Пирес, вместо которого он и был куплен.

8 августа 2006 года Томаш дебютировал в составе «Арсенала» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. 13 сентября чех забил свой первый гол за «Арсенал» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Гамбурга».

В «Арсенале» Томаш играл преимущественно на левом фланге, где до него играл Робер Пирес. Росицкий играл в Бундеслиге на позиции атакующего полузащитника (выполняя роль плеймейкера), но Арсен Венгер предпочитал использовать его на фланге, где Томаш неплохо взаимодействовал с крайними защитниками «Арсенала».

26 января 2008 года в матче против «Ньюкасл Юнайтед» Томаш повредил связки колена. Травма оказалась серьёзной, и Росицкий не мог играть около полутора лет; сезон 2008/09 он пропустил полностью. Перед началом сезона 2009/10 Росицкий тренировался вместе с командой, 18 июля 2009 года впервые за долгое время вышел на поле — в товарищеской игре с «Барнетом» на 45 минут. Однако в начале августа он снова травмировался и был вынужден пропустить ещё пять недель.

Свою первую официальную игру после травмы в составе «Арсенала» Росицкий провел 12 сентября в матче против «Манчестер Сити». Томаш продемонстрировал, что не утратил свои навыки, забив и отдав голевой пас. Всего за сезон 2009/10 Росицкий провёл в матчах чемпионата Англии 25 матчей, забил 3 гола. Правда, большую часть из них он провёл на поле неполные 90 минут, выходя чаще на замену.

12 марта 2012 года игрок подписал новый контракт с «Арсеналом». Условия сделки не разглашаются.

Возвращение в «Спарту» 
30 августа 2016 года Росицкий стал игроком «Спарты». Томаш вернулся в пражский клуб и заключил со «Спартой» двухлетний контракт. И в сезоне 2017/18 провел 12 матчей в Чемпионате Чехии и забил один гол.

20 декабря 2017 года стало известно о завершении карьеры Томашом. В прощальной пресс-конференции Томаш заявил: «Я знал, что мне все труднее будет готовиться к матчам. Мой разум все ещё хочет играть, но тело отказывается. Я люблю футбол и с радостью бы снова прошел путь футболиста». 9 июня 2018 года Росицки провел свой прощальный матч.

17 декабря 2018 года Росицкий был назначен спортивным директором «Спарты».

Международная 
Дебютировал в национальной сборной в 2000 году в возрасте 19 лет в матче с командой Ирландии. Играл за Чехию на чемпионатах Европы 2000 и 2004 годов; на ЧЕ-2004 дошёл в её составе до полуфинала.

Сыграл важную роль в том, что чехи вышли в финальную часть чемпионата мира 2006, забив несколько пенальти и постоянно снабжая Милана Бароша и Яна Коллера точными пасами в отборочных матчах, и именно он забил победный мяч во втором матче плей-офф против Норвегии, что позволило чехам выступить на ЧМ-2006. В финальной части ЧМ-2006 Росицкий забил за национальную команду два мяча в первом матче сборной, прошедшем 12 июня 2006 года, в котором чехи обыграли американцев со счётом 3:0; отыграл полностью все три матча, проведённых чехами на ЧМ.

В начале сезона 2006/07 Росицкий стал капитаном национальной сборной Чехии, сменив на этом посту ушедшего из сборной Павла Недведа, являлся им до момента получения травмы. Из-за этой травмы Росицкий пропустил Евро-2008.

Он вернулся в сборную 9 сентября в матче квалификации ЧМ-2010 против Сан-Марино.

Достижения 
 «Спарта» Прага
 Чемпион Чехии (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01
 «Боруссия» Дортмунд
 Чемпион Германии: 2001/02
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Англии: 2014

Личные достижения 
 Футболист года в Чехии: 2001, 2002, 2006
 Талант года в Чехии: 1999
 Золотой мяч Чехии: 2002

Статистика

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спарты»
 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Арсенала»
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Арсенал» Лондон